Peyrol est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Peyrol (1709-1779), ébéniste et noëliste provençal ;
 Bénédicte Peyrol (1991-), femme politique française.